Рафаел Надал је бранио титулу, али је изгубио у првом колу од Михаела Берера. 

Давид Ферер је освојио титулу победивши у финалу Томаша Бердиха са 6:4, 7:5.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Рафаел Надал (прво коло)
  Томаш Бердих (финале)
  'Давид Ферер (победник)

<li> Филип Колшрајбер (прво коло)
<li> Ришар Гаске (четвртфинале)
<li> Иво Карловић (полуфинале)
<li> Леонардо Мајер (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2015.
 Жреб квалификација - Доха 2015.

Отворено првенство Катара у тенису 2015.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно